

События 
 Консулы Квинт Элий Пет и Марк Юний Пенн (два плебея).
 Разгром римлянами Эмилия Павла городов Эпира. Роспуск Этолийского союза. Триумф Павла (с участием Персея).
 Пергамское посольство в Рим во главе с Атталом. Многие сенаторы предлагали Атталу поддержку против Эвмена, но тот отказался.
 Восстание в Иудее во главе со священником Маттафием и его сыновьями Симоном и Иудой Маккавеем («Молотом») из рода Хасмонеев. Смерть Маттафия. Мятеж возглавил Иуда.

Скончались 
 Гай Клавдий Пульхр — консул 177 года до н. э.

См. также

Примечания